Пятерняшки 2000 () — эпизод 403 (№ 52) сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 26 апреля 2000 года.

Сюжет 
После посещения выступления франкоканадского цирка Дю Шевиль Стэн, Кенни, Кайл и Картман, особенно впечатлённые пятерняшками-акробатками из Румынии, загораются идеей создать собственный цирк. Мальчики считают, что Кенни для выступлений стоит научиться хорошо петь, и он начинает брать уроки пения при помощи обучающих аудиозаписей. В итоге ему советуют поступить в какую-нибудь европейскую консерваторию, и Кенни едет с мамой в Румынию, зарабатывая пением деньги на дорогу. Приехав в Румынию, Кенни производит сенсацию, и ему предлагают остаться там жить. Так как в Румынии очень низкий уровень жизни и 200 долларов являются солидной суммой, Кенни с мамой решают остаться.

Тем временем пятерняшки вместе со своей бабушкой сбегают из цирка от представителей румынского правительства, которые хотят депортировать девочек на родину. Избавившись от преследования, девочки с бабушкой просятся переночевать в доме Маршей. Когда бабушка пятерняшек ложится спать, к ней в комнату приходит дедушка Марш, и они всю ночь занимаются сексом. На следующее утро Рэнди обнаруживает, что бабушка мертва. После того, как о произошедшем было сообщено пятерняшкам, Стэн, Кайл и Картман (которые надеются использовать пятерняшек в своем цирковом номере) уговаривают родителей Стэна оставить акробаток жить в доме Маршей.

Румынское правительство узнаёт из телепередачи о местонахождении пятерняшек и требует их вернуть. Дом Маршей окружают протестующие, требующие позволить девочкам остаться в Америке. Румыны обращается за помощью к Джанет Рено для возврата пятерняшек на родину; та, нарядившись Пасхальным зайцем и вооружившись автоматом, проникает в дом и захватывает пятерняшек. Стэн, Кайл и Картман, не желая терять свой цирковой номер, обращаются за помощью к профессиональным протестующим и убеждают их помочь вернуть девочек. Между протестующими и военными начинается драка, которую прекращают пятерняшки, упрекающие всех за преследование своих собственных интересов, а не интересов девочек. Затем они связываются с Опрой Уинфри и, договорившись об участии в её шоу, отправляются в турне.

Тем временем в Румынии развивается аналогичная ситуация: американское правительство хочет вернуть Кенни на родину, а румынские протестующие требуют его оставить. Американские солдаты врываются в дом и непреднамеренно убивают Кенни.

Смерть Кенни 
У одного из американских солдат, которые должны были вернуть Кенни в США, случайно срабатывает автомат, и он расстреливает Кенни, едва успев найти его с мамой в шкафу.

Тематика 
Это был первый эпизод «Южного парка», в котором быстрый съёмочный процесс сознательно использовался для реакции на недавнее событие. В трейлерах к эпизоду демонстрировалось, что сюжет будет развиваться вокруг способности пятерняшек клонировать самих себя с помощью деления. В свете произошедшего инцидента с Элианом Гонсалесом, особенно из-за нашумевшей фотографии, на которой один из солдат направляет автомат на Элиана, Стоун и Паркер быстро изменили сюжетную линию и почти полностью переделали эпизод, зайдя настолько далеко, что нарядили Джанет Рено в костюм Пасхального зайца, связав это с тем, что инцидент с Гонсалесом проходил на Пасхальные выходные. «Пятерняшки 2000» стал первым эпизодом, намеренно снятым, чтобы обыграть текущее событие; впоследствии такие эпизоды стали отличительной чертой сериала.

Пародии 
 Цирк Дю Шевиль является пародией на известный образец циркового искусства — Цирк Солнца.
 В начале циркового шоу Картман говорит «Мы достигли зоны номер пять, капитан». Это отсылка к телесериалу «Звёздный путь».
 Когда дедушка Стэна решает, что его внук стал гомосексуалистом, он сажает его перед телевизором смотреть сериал «МакГайвер», «пока тот не станет мужиком».
 Ария, которую Кенни поёт, обучаясь вокалу, называется «Con te partirò» и исполняется в оригинале Андреа Бочелли, а для заработка средств по дороге в Румынию Кенни исполняет «La donna è mobile» Джузеппе Верди. На сцене в Румынии Кенни исполняет арию Фигаро «Non più andrai» из Женитьбы Фигаро и «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen» из Волшебной флейты (обе оперы Вольфганга Амадея Моцарта).
 Условия, при которых семья Маршей демонстрирует пятерняшек публике, напоминает реальную историю о пятерняшках Дион, первых пятерняшках в мире, проживших более нескольких дней. Сестёр Дионн растил доктор Дэфо, показывая их публике в своеобразном человеческом зоопарке, получившим название «Пятерняшколэнд» ().

Ляп 
 В самом начале, когда мать Стэна говорит: «Мальчики, выходите», — выходят Стэн, Кайл, Картман, Кенни, брат Кенни и Шелли, но после того, как в кадре появляется дед Стэна, брат Кенни и Шелли исчезают.

Факты 
 В середине эпизода, когда Кенни с матерью стоит в общественных местах и поёт, на его матери меняется футболка (до этого в серии она была стандартной — «I am with stupid») — тоже зелёная, но с надписью «God Bless» и флагом США. Однако в аэропорту «старая» футболка со стрелкой вновь возвращается и указывает на самого Кенни (также стрелка ведёт на Кенни и в музыкальной школе, появившейся в эпизоде парой минут раньше).
 Стивен Стотч, пришедший на протест, меняет надпись «Мех — это убийство» на «Румыния — отстой» перед этим перелистнув ещё две надписи — «Спальные мешки убивают» и «Свободу Кеворкяну».

Ссылки 
 «Quintuplets 2000» на South Park Studios
 Сценарий серии «Quintuplets 2000»
 

Вымышленные акробаты